Hex o HEX hace referencia a varios artículos:

Informática
 Sistema hexadecimal, sistema de numeración en base 16 usada en informática y programación.
 Editor hexadecimal, herramienta basada en la numeración hexadecimal.
 Hex, codificación hexadecimal del color de pantalla.
 HEX (Intel), formato de archivo para almacenar información binaria en ASCII.

Química
 Hexafluoruro de uranio, el gas más pesado.

Ficción
 Hex (juego), juego abstracto de tablero.
 Hex (serie de televisión)
 Hex (película)